Schoeman, Schoemans kan verwijzen naar:
 Karel Schoeman (1939-2017), Zuid-Afrikaans schrijver
 Roland Mark Schoeman (1980), Zuid-Afrikaans zwemmer
 Stephanus Schoeman (1810-1890), Zuid-Afrikaans generaal

Schoemans 
 Roger H. Schoemans (1942), Nederlands journalist